Siguntur (Koto XI Tarusan), een plaats in Indonesië
Siguntur (Sitiung), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing